Bonanomi ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Bonanomi (* 1961), Schweizer Redaktor
 Marco Bonanomi (* 1985), italienischer Rennfahrer
 Roberta Bonanomi (* 1966), italienische Radrennfahrerin